NGC 5043 (другое обозначение — ESO 132-SC2) — рассеянное скопление в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5043
Центавр (созвездие)
Рассеянные скопления